Казаковка  — деревня в Куркинском районе Тульской области России.

В рамках административно-территориального устройства относится к Михайловской волости Куркинского района, в рамках организации местного самоуправления включается в Михайловское сельское поселение.

География 
Деревня расположена на реке Богоявленке. У Казаковки проходит северная граница с Богородицким районом Тульской области где находится лесное урочище Водяное Поле с пограничным селом Малевка Богородицкого района.

Население

Примечания 

Населённые пункты Куркинского района